Спокойствие () — село, Марье-Дмитровский сельский совет,  Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1225284109. Население по переписи 2001 года составляло 4 человека .

Географическое положение 
Село Спокойствие примыкает к селу Долговка. Через село проходит железная дорога, станция Спокойствие.

Примечания